Pedro Álvarez – calciatore uruguayano 
Pedro Álvarez (Pedro Álvarez Fernández, detto "Cholo" o "Pedrito Álvarez", n. 1949) – pilota motociclistico spagnolo
Pedro Álvarez (n. 1970) – calciatore colombiano 
Pedro Álvarez (Pedro Manuel Álvarez, n. 1987) – giocatore di baseball dominicano
Pedro Álvarez (Pedro Esteban Álvarez Benítez, n. 2001) – calciatore paraguayano

 Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (1546-1627) – diplomatico spagnolo, II Principe di Montalbano, e Duca di Ferrandina
 Pedro Álvarez de Toledo y Leiva (1585 circa – 1654) – generale, diplomatico ed amministratore coloniale spagnolo, viceré della Galizia e del Perù
 Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga (1484-1553) – marchese consorte di Villafranca del Bierzo e viceré di Napoli dal 1532 al 1553